В приводимой таблице показано распределение медалей и очков между странами участвовавшими в зимних Олимпийских играх 1956 года, проходивших в Кортина-д'Ампеццо, в Италии с 26 января по 5 февраля. Между 821 спортсменом из 32 стран было разыграно 24 комплекта наград в 8 видах спорта. Награды получили спортсмены из 13 стран.

Впервые олимпийскими чемпионами стали представители СССР, Польши и Японии. Кроме того советские спортсмены впервые принимали участие на зимних Олимпийских играх.

Примечания

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет — Кортина д'Ампеццо 1956: Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры 1956
Итоги зимних Олимпийских игр